Deze pagina geeft een overzicht van alle selecties van de deelnemende landen aan het VIVA-wereldkampioenschap voetbal 2009.

Groep A

Bondscoach van het gastland en titelverdediger Padanië is Leopoldo Siegel.

Bondscoach van Koerdistan is Emad Qadir.

Bondscoach van Occitanië is Didier Amiel.

Groep B

Bondscoaches van Gozo zijn Anthony Grech en Teddy Bajada.

Bondscoach van Saami is Isak Ole Hætta.

VIVA Wereldkampioenschap voetbal
Voetbal in 2009